Синяково — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав Кубенского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Кубинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Харовска по автодороге — 20 км, до центра муниципального образования Сорожина по прямой — 8 км. Ближайшие населённые пункты — Варламово, Злодеиха, Горбатиха.

По переписи 2002 года население — 14 человек.

Примечания

Ссылки 
 Синяково в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района